Lengnau, commune suisse du canton d'Argovie
 Lengnau, nom allemand de Longeau, commune suisse du canton de Berne